Корпорація «Marquardt» (англ. Marquardt Corporation) була аеронавігаційною інженерною фірмою, заснованою в 1944 році як '''Marquardt Aircraft Company''' і спочатку майже повністю займалася розробкою прямоточного реактивного двигуна. Конструкції Marquardt розроблялися з середини 1940-х до початку 1960-х років, але коли прямоточні двигуни зникли з військового використання, компанія звернулася до інших галузей.

У 1968 році корпорація «Marquardt» була об'єднана з CCI Inc. з Талси, штат Оклахома. Нещодавно об'єднана фірма стала відомою як "CCI-Marquardt, Inc." . Ця назва знову змінилася на "CCI Inc." через кілька років. Протягом 1970-х і 1980-х років частини корпорації «Marquardt» були розпродані або об'єднані з іншими фірмами. До 1990-х років один із залишків компанії під назвою Marquardt Manufacturing Inc. (MMI) була втягнута в судовий процес зі своєю організацією-попередницею, яка стала в основному орендодавцем, який володів будівлями та землею, де розташовувалася MMI. На той час більшість залишків корпорації «Marquardt» були частиною компанії Ferranti з Англії, яка була в стані банкрутства. Згодом MMI оголосила про банкрутство і закінчила своє існування. Частина, що залишилася, Marquardt Jet Laboratories, була продана компанії Kaiser Aerospace. Kaiser-Marquardt пізніше був проданий компанії Primex у Флориді.  Primex нарешті став частиною компанії Aerojet Rocketdyne .

Історія 
Рой Едвард Марквардт у 1940 році закінчив аеронавігаційний факультет Каліфорнійського технологічного інституту ( Caltech ), і під час Другої світової війни працював у компанії Northrop над проектом бомбардувальника YB-35 з літаючим крилом. Працюючи над проблемами охолодження двигунів YB-35, які були заховані в задній кромці крил, він виявив, що тепло двигуна можна використовувати для забезпечення корисної тяги. Це викликало інтерес до принципу прямоточного реактивного двигуна, і в листопаді 1944 року він заснував компанію «Marquardt Aircraft» у Венеції, штат Каліфорнія, для розробки та продажу прямоточного реактивного двигуна. Наприкінці 1940-х років компанія переїхала в Ван-Найс, штат Каліфорнія, поруч з аеропортом Ван-Найс .

Початковою продукцією компанії «Marquardt» були аеродинамічні труби, але до кінця першого року роботи вони поставили експериментальний 20 дюймовий (0,51 м) ПВРД до ВМС США для випробувань. Військово-повітряні сили армії Сполучених Штатів придбали два таких же зразка на початку 1946 року та встановили їх на кінцях крил винищувача P-51 Mustang для випробувань у польоті. До цього часу ВМС встановили свій на F7F Tigercat ; Льотні випробування почалися в кінці 1946 року. Пізніше ВМС випробували ті ж двигуни на XP-83 і F-82 Twin Mustang .

Іншим раннім продуктом, розробленим компанією «Marquardt Aircraft», був вертоліт з імпульсним реактивним двигуном, який збирали та проводили льотні випробування, але так і не запустили у виробництво.

Marquardt також надав простір і капітал для компанії James B. Lansing Company, виробника високоякісних аудіодинаміків, відомого під брендом «JBL». Наприкінці 1940-х років Marquardt перебрав на себе діяльність JBL, але фірма була вилучена, коли Marquardt був придбаний General Tire and Rubber Company у 1949 році. Колонки JBL все ще виробляються.

Зростання та придбання 
У 1947 році Мартін побудував випробувальний стенд для ракети Gorgon IV з 20-дюймовим двигуном. Чотири польоти Gorgon з новими двигунами були здійснені того року зі швидкістю 0,85 Маха  на висоті 10 000 футів (3000 м), а в 1948 році новіший двигун збільшив швидкість до 0,9 Маха. Врешті-решт Мартін виграв контракт на переробку конструкції Gorgon на безпілотник-мішень, став KDM-1 Plover, і поставив Marquardt контракт на ще 600 20-дюймових двигунів.

У 1948 році нещодавно створені ВПС Сполучених Штатів прийняли кілька більших 30-дюймових (0,76 м) конструкцій і встановили їх на кінцях крил P-80 Shooting Star, який став першим пілотованим літальним апаратом, оснащеним лише ПВРД. Ще більша конструкція 48 дюймів (1,22 м) була створена як розгін для нової конструкції перехоплювача, але не запущена у виробництво.

Того ж року компанія також почала переробку існуючих конструкцій двигунів для роботи на надзвукових швидкостях. Це вимагає, щоб потік повітря сповільнився до дозвукової швидкості для згоряння, що досягається серією ударних хвиль, створюваних ретельно розробленим вхідним отвором. Починаючи з існуючого 20-дюймового дизайну з 1947 року, робота тривала, поки новий двигун не був готовий до використання в 1949 році.

На цей момент компанія переросла свій завод у Венеції, і їй не вистачало ресурсів для фінансування більшого об’єкта. У 1949 році Рой Марквардт продав контрольний пакет акцій компанії «General Tire and Rubber Company» і використав кошти для переїзду на нове місце у Ван-Найсі, колишньому заводі «Timm Aircraft» . Покупка не була щасливою для General Tire через розбіжності в менеджменті, і після отримання «лише» 25% прибутку за один рік вони погодилися продати свою частку компанії іншому інвестору. Згодом такий інвестор знайшовся, і General Tire продала свою частку Лорансу Рокфеллеру в 1950 році за 250 000 доларів.

На початку 1950-х років проекти надзвукових крилатих ракет і безпілотників-мішеней різного призначення були досить поширеними. Багато з них були розроблені для збивання як безпілотних літальних апаратів-мішеней або просто для розбиття чи вибуху в кінці своєї місії, тому простота та низька вартість були такими ж важливими, як і висока швидкість. Це зробило ПВРД ідеально підходящим для цих ролей. До 1952 року Марквардт брав участь у низці проектів, включаючи ракету Rigel ВМС США та зенітну ракету CIM-10 Bomarc ВПС. Щоб випробувати нову конструкцію двигуна для Bomarc, був побудований високошвидкісний радіокерований літак Lockheed X-7 .

Протягом наступних кількох років ракета X-7 побила багато рекордів і змусила ВВС укласти контракт з Marquardt на ракетні двигуни BOMARC. Спочатку вони мали намір доручити виробництво більшій компанії з кращими виробничими можливостями, оскільки завод у Ван-Найсі не міг виготовити 1500 двигунів досить швидко. Замість цього ВПС і Марквардт співпрацювали на новому заводі на березі Великого Солоного озера неподалік від Огдена, штат Юта . Завод відкрився в червні 1957 року і поставив перші двигуни на місяць раніше терміну. До 1958 року двигун був у повному виробництві, що призвело до додаткового контракту на двигун від ВПС для такої ж великої серії більш вдосконаленої версії для IM-99B "Super BOMARC". Тим часом X-7 продовжував бити рекорди, врешті-решт встановивши рекорд швидкості для повітряно-дихальних апаратів у 4,31 Маха.

У 1958 році Марквардт придбав активи Associated Missile Products Company у Помоні, Каліфорнія (AMPCO), що є частиною AMF Atomic, і назвав її Pomona Electronics Division.  Відділ Pomona розробив і виготовив радіолокаційні тренажери, які використовуються для навчання навігаторів, бомбардиров і операторів радіолокаційних систем. У роки після покупки Marquardt підрозділ Pomona створив симулятори радарів для системи керування зброєю 412L у Європі; ракета-приманка ГАМ-72 («Перепілка»); ядерна ракета GAM-77 (Hound Dog); симулятор AN/APQ T-10 для B-52 Navigator і Bombardier; симулятор запуску ракети Atlas; радіолокаційний тренажер ППО AN/GPS Т-4; та інші тренажери систем озброєння. До 1963 року на підрозділ електроніки припадало ⅓ загального обсягу продажів компанії «Marquardt». 

Також у 1958 році Марквардт придбав «Cooper Development Corporation» у Монровії, Каліфорнія (CDC). Кліффорд Д. Купер, засновник і президент, став віце-президентом Marquardt.  CDC виробляв висотні ракети для зондування та погоди на твердому паливі. Cooper Development була компанією, відповідальною за верхні ступені ракети, яка використовувалася для виведення на орбіту першого супутника США - Explorer I. 

До 1959 року продажі компанії склали 70 мільйонів доларів (що дорівнює понад 600 мільйонам доларів у 2020 році) і придбала кілька інших менших аерокосмічних компаній. Одна з цих закупівель, Power Systems, призвела до кількох конструкцій невеликих ракетних двигунів, які використовувалися як двигуни позиціонування. Згодом це стане однією з найбільших і найважливіших продуктових ліній Marquardt у 1960-х роках. Протягом цього періоду головний завод Ван-Найса також брав участь у дослідженні нових систем, у тому числі ядерного прямоточного двигуна для проекту «Плутон» і двигуна з рідинним повітряним циклом (LACE) для аерокосмічних літаків ВПС. Ще одна нова лінійка продуктів почалася з представлення їхньої першої набійної турбіни, невеликих повітряних генераторів для забезпечення літака електроенергією, якщо головний двигун відмовив. Marquardt також розробив і виготовив реверсори тяги для реактивних двигунів, а також форсажні камери (які функціонально такі ж, як і прямоточні реактивні двигуни). З цією диверсифікацією прийшла зміна назви на «Marquardt Corporation» .

У 1960 році Марквардт заснував у Меріленді невелику дослідницьку лабораторію під назвою «Лабораторія спеціальних проєктів Марквардта» (MSPL),  головним науковцем якої був доктор Олег Енікеєв. Енікеєв, який закінчив Каліфорнійський технологічний інститут 1943 року, приєднався до Marquardt після того, як був інженером-дослідником у Harry C. Miller Lock Company, власнику Sargent Locks. Експертиза Олега була зосереджена на пристроях безпеки, і деякі з його незасекречених робіт під час роботи в MSPL включали патенти на систему ідентифікації ідентифікаційної картки, яка кодувала її закодований вміст після кожного використання, щоб його неможливо було скопіювати, а також систему блокування мікрофонів у кімнати, які використовуються як безпечні місця, щоб їх не можна було «прослухати». Інша робота в MSPL була засекречена.

У 1962 році компанія Marquardt отримала ліцензію від Південно-Тихоокеанської залізниці на розробку та виробництво пристрою під назвою « Прогноз переходу рівня », розробленого в Стенфордському університеті . Марквардт створив дочірню компанію Marquardt Industrial Products Company (MIPCO) у складі електроніки в Помоні, штат Каліфорнія, і почав продавати комп’ютер великим залізницям по всій країні, а згодом і по всьому світу. Це дозволило опускати попереджувальні вогні та ворота на переїздах залежно від швидкості поїзда, що наближається, а не на фіксованій відстані, зменшуючи затори на переїздах у таких населених пунктах, як Чикаго.

У 1964 році Марквардт придбав невелику аерокосмічну компанію в Мінеолі, штат Нью-Йорк, під назвою Automation Laboratories, Inc. (ALI),  головним чином для використання свого досвіду телевізійного мовлення для розробки симулятора запуску ракет для бойового танка Sheridan . Марквардт винайшов напівсферичну фотографічну систему, яку він назвав VueMarq  і поєднання системи VueMarq з технологією ALI TV створило дуже просунутий симулятор стрільби Sheridan/Shillelagh . Marquardt не був успішним учасником програми, і пізніше, у 1965 році після завершення злиття GASL, ALI було поглинено GASL і зникло як окрема організація.

У 1965 році Марквард об'єднав General Applied Science Laboratories, Inc. (GASL), Вестбері, Нью-Йорк, у компанію.  GASL була заснована в 1956 році Антоніо Феррі та Теодором фон Карманом .

Фон Карман був ученим угорського походження, який емігрував до Сполучених Штатів у 1930 році. Саме фон Карман у 1944 році заснував Лабораторії реактивного руху ( JPL ) у Каліфорнійському технологічному інституті.

Антоніо Феррі був італійським аерокосмічним ученим, який вивчав надзвукові польоти в Італії до Другої світової війни. Феррі мав докторський ступінь як з авіаційної інженерії, так і з електротехніки Римського університету. Під час Другої світової війни, після того як німці вторглися в Італію, Феррі знищив більшу частину свого лабораторного обладнання та сховав свої дослідницькі роботи від німців. Феррі переховувався як частина партизанського загону, коли президент Рузвельт відправив американського військового шпигуна Морріса (Мо) Берга з Управління стратегічних служб (попередника ЦРУ ) до Європи, щоб переконати італійських вчених емігрувати до США, зокрема авіації. геній Антоніо Феррі. До війни Берг був кечером вищої ліги, і коли він повернувся з Феррі, президент Рузвельт зауважив: «. . . Я бачу, що Мо Берг все ще дуже добре ловить».  Феррі став піонером багатьох проривів у гіперзвуковому польоті, включаючи надзвуковий прямоточний двигун згоряння (SCRAMJET), а також дослідження правильного формування аеродинамічних профілів, впускних отворів двигуна та явищ гіперзвукового повернення в атмосферу. Він був одним із перших прихильників стрілоподібних крил для високошвидкісних літаків.

У 1966 році Марквардт купив компанію RW Neill у Чикаго, виробника систем зв'язку для залізниць.  Дві менші фірми, Howard+Gould і Western Industries, також у Чикаго, були придбані та об’єднані з RW Neill.  Компанія Neill була дочірньою компанією групи Industrial Products, MIPCO.

Малі ракетні двигуни 
У 1962 році північноамериканська авіація вибрала Marquardt для забезпечення двигунів системи керування реакцією для космічного корабля програми Apollo .  До 1970 року Marquardt була відома в основному як «компанія» для малих ракетних двигунів і двигунів. Практично всі американські космічні апарати та супутники використовували їхні конструкції, врешті-решт, включно з великою перемогою програми Space Shuttle . Компанія розробила і поставила 25 і 870 двигуни для космічного човника.

Дослідження та розробки 
У 1960 році Рой Марквардт сказав співробітникам компанії, що державні закупівлі ракети Bomarc завершаться в середині 1962 року, і що потрібно докласти зусиль, щоб замінити цей бізнес. Його рішенням було використання великих наукових та інженерних можливостей компанії для розробки нових технологій. В інформаційному бюлетені за літо 1960 року він сказав: «Я вважаю, що однією з наших найважливіших дій цього року було значне збільшення спонсорованих і фінансованих компаніями досліджень і розробок, програма, розпочата наприкінці минулого року. . . Попереду ще багато важкої роботи, якщо ми хочемо розвивати програми та бізнес, які замінять Bomarc у міру його виведення. . ." 

Протягом кінця 1950-х і 1960-х років Marquardt і його дочірні компанії були осередком науково-дослідної діяльності. Марквардт досяг значних успіхів у багатьох галузях, включаючи космічний двигун, медицину, оптику, життя в космосі, панорамну фотографію (система VueMarq ), транспорт, гіперзвуковий політ, високотемпературну металургію, опріснення води, суспензійне паливо, підводний рух, турбіни таранного повітря., форсажні камери та реверси тяги для реактивних літаків, комп’ютерні накопичувачі, системи протимінометного захисту, факсимільні апарати, телевізійна передача, світлодіодні дослідження та такі, здавалося б, буденні пристрої, як підйомники для електровозів, що працюють від третьої рейки. Рой Марквардт завжди вважав, що головною місією компанії є «Збереження Сполучених Штатів першими в галузі технологій» . Він вів великий список вчених та інженерів у компанії, і вважав, що технічний персонал повинен складати приблизно ⅓ всього персоналу Marquardt.  Ці великі витрати на проектування та розробку обклали прибуток Marquardt, і хоча компанія залишалася прибутковою протягом усього цього періоду, до 1964 року рада директорів найняла нового президента, щоб змінити фокус на більшу прибутковість. На жаль, це означало, що Marquardt буде змушений рухатися вперед лише з існуючими пропозиціями продуктів, які тоді виготовлялися, без надії на нові прориви та майбутнє зростання. У 1966 році новий президент оголосив, що в перший рік (1965) він збільшив прибуток частково за рахунок «... ліквідації досліджень і розробок, які не були безпосередньо пов’язані з поточною діяльністю компанії».

Занепад ринку ПВРД 
Ринок ПВРД в основному зник до середини 1960-х років через підвищення продуктивності турбореактивних двигунів і переконання, що ракети більше підходять для оборони нації. Marquardt продовжив низькорівневу розробку передових проектів. Одна система, розроблена в партнерстві з Morton Thiokol, містила твердопаливний прискорювач всередині ядра ПВРД. Коли тверде паливо згорає, прямоточний двигун спалахує як зазвичай. Ідея полягала в тому, щоб об’єднати прискорювач і ПВРД в один планер, зменшивши таким чином вартість, розмір і вимоги до безпеки, оскільки нічого не буде викидано під час польоту.

Marquardt скористався перевагами своїх передових талантів у формуванні металу, щоб заповнити порожнечу, що залишилася після завершення виробництва прямоточного реактивного двигуна Bomarc. Основними продуктами фірми стали такі продукти, як повітрозабірники для F-4 Phantom, корпуси для ракети Polaris, що запускається з підводного човна, передні планки для Lockheed L-1011 і корпуси ракетних двигунів для ракет TOW .   

Однак обсяг продажів компанії все ще був нижче піку початку 60-х через завершення програми Bomarc в Огдені та програми симулятора бомбардира/навігатора B-52 у Помоні.

Злиття, продаж і поділ 
У 1964 році рада директорів призначила нового президента Джона Б. Монтгомері; засновник, Рой Марквардт, був збережений головою правління.  З цього моменту було розпочато поступове зменшення уваги компанії до досліджень і розробок, щоб підвищити прибутковість.  Частини Marquardt з часом були розпродані.

У 1966 році Марквардт продав підрозділ Pomona Electronics, за винятком дочірньої компанії Industrial Products MIPCO, компанії Conductron, дочірній компанії McDonnell Aircraft .  Conductron пізніше став McDonnell-Douglas Electronics .

У 1967 році як доктор Антоніо Феррі, так і Рой Марквардт пішли з компанії, повністю припинивши асоціацію засновників зі своїми фірмами.   Згодом Рой Марквардт займався численною благодійною діяльністю в районі Лос-Анджелеса, а Антоніо Феррі став професором аерокосмічних наук Вінсента Астора в Нью-Йоркському університеті .

У 1968 році Marquardt об'єднався з CCI Inc. у Талсі, Оклахома, і створив нову компанію CCI-Marquardt .  Це злиття дозволило CCI стати зареєстрованим на Нью-Йоркській фондовій біржі, використовуючи лістинг, який належав Марквардту. За кілька років назву компанії було змінено на "CCI Inc." і активізувалися зусилля щодо виділення або продажу балансу компанії Marquardt, яку вона придбала в 1968 році.

Також у 1968 році компанія RW Neill, яка входить до групи промислових товарів MIPCO, була виділена за нерозголошену суму та стала компанією Larry McGee Company . Ларрі МакГі був віце-президентом із продажу та маркетингу компанії RW Neill. Компанія Larry McGee тепер є частиною Miller Ingenuity у Міннесоті .

Компанія General Applied Sciences Laboratories (GASL) у Нью-Йорку була ліквідована. Її власність перейшла через ряд власників, включаючи GenCorp,  Allied Aerospace і Alliant Techsystems ;  тепер це була частина компанії Northrop Grumman Innovation Systems, розташованої на східному Лонг-Айленді, Нью-Йорк.

Протягом наступних кількох років кілька додаткових частин компанії Marquardt були продані або відділені. У 1971 році MIPCO (Marquardt Industrial Products Company) була об’єднана з іншою дочірньою компанією CCI залізничного обладнання під назвою Safetran Systems , компанією, яка згодом пройшла через кілька власників, включаючи Hawker Siddeley в Англії,  і зараз є частиною системи Siemens Rail .

У 1971 році Marquardt Marine Products Division було продано компанії Ametek .  Компанія MMP спочатку була створена для виробництва та продажу продуктів доплерівської навігації підрозділу Janus компанії GASL у Нью-Йорку.

У 1973 році CCI створила компанію під назвою CCI Life Products для розробки та продажу апарата для діалізу нирок, винайдений Марквардтом. Пристрій, який використовує метод сорбентного діалізу, був розроблений Marquardt, коли його вчені проводили для NASA дослідження очищення води під час довготривалих космічних місій.  У 1978 році ця дочірня компанія була продана Akzo NV у Нідерландах, яка стала Organon Teknika .  Тоді система REDY для домашнього діалізу була продана по всьому світу.

Нарешті, в 1983 році баланс компанії був придбаний ISC Defense and Space Group International Signal and Control .  У 1987 році компанію ISC придбала британська компанія Ferranti .

Банкрутство компанії Ferranti 
У 1989 році Ферранті виявив величезне шахрайство з оборонними контрактами в ISC на суму 1 мільярд доларів (можливо, еквівалентно 3 мільярдам доларів у доларах 2020 року), організоване Джеймсом Геріном, заступником голови ISC до злиття. Згодом Герен був засуджений до 15 років ув'язнення за шахрайство та контрабанду зброї.  Це призвело до реструктуризації Ferranti та плану продати частину активів, які вони придбали в ISC.

У 1991 році компанія Ferranti оголосила про банкрутство . У серпні 1991 року одне з основних підприємств Marquardt, виробництво компонентів для касетних бомб Rockeye та іншої зброї, було продано групі інвесторів, які створили нову компанію під назвою Marquardt Manufacturing Inc. У грудні 1991 року інший основний бізнес, підрозділ ракетних двигунів, було продано Kaiser Aerospace &amp; Electronics Corp.  Початкова Marquardt Co. стала в основному орендодавцем, зберігши право власності на 56 акрів і кілька будівель поблизу аеропорту Ван-Найс.  MMI та оригінальна компанія Marquardt Co. були втягнуті в судовий процес, який призвів до банкрутства та зникнення Marquardt Manufacturing.

Повідомляється, що Кайзер придбав лабораторію Marquardt Jet Laboratory лише за 1 мільйон доларів , причому близько 50 мільйонів доларів у вигляді незавершених контрактів на космічні човники. У 2000 році компанія Kaiser продала лінію виробництва двопаливних ракетних двигунів компанії Primex Technologies  (нині — Aerojet Rocketdyne ), а в 2001 році закрила завод Van Nuys.

З продажем Kaiser-Marquardt і ракетно-рухливого бізнесу Primex у 2000 році ім'я Marquardt повністю зникло з американської аерокосмічної промисловості.

Продукти

Імпульсні двигуни 

 Marquardt PJ40
 Marquardt PJ46

ПВРД (Прямоточний повітряно-реактивний двигун) 

 Marquardt RJ30
 Marquardt RJ31
 Marquardt RJ34
 Marquardt RJ39
 Marquardt RJ43
 Marquardt RJ57
 Marquardt RJ59

Інші вироби компанії 

 Космічні сани Марквардта
 Marquardt R-4D  двигуни керування реакцією тяги використовувалися як на місячному модулі «Аполлон», так і на командно-сервісному модулі під час усіх пілотованих польотів на Місяць.
 Bigeye бомба, бінарна хімічна зброя

Дивись також 

 ПВРД
 Двигун з рідинно-повітряним циклом

Примітки

Бібліографія 

 Бутц Дж. С. молодший, Плутон – нова стратегічна система чи ще одна тестова програма?, Вашингтон, округ Колумбія, журнал Air Force, липень 1964 р
 Купер, Кліффорд Д., Принцип свині Ранта, Острів Бальбоа, Каліфорнія, видавці Alliance for Progress, 1992
 Джейкобсмайер, Джон Уоллес, Історія Марквардта (перевірено 28 березня 2020 р.).
 Джейкобсмайєр працював інженером у корпорації Marquardt у Ван-Найсі, Каліфорнія, приблизно в той час, коли було закрито основне відділення компанії у Ван-Найсі — приблизно у 2001 році. Він отримав велику колекцію корпоративної інформації, документів і фотографій і є автором «Історії Марквардта», частково завершеного та неопублікованого рукопису, взятого з документів компанії. Його було відновлено за допомогою пошуку в архівах Інтернету за допомогою Wayback Machine .
 Ліндлі, доктор Чарльз А., Ранні дослідження двигунів аерокосмічних літаків: Marquardt Corp; приблизно 1956-1963, Вашингтон, НАСА, 1992
 Smith, Will, Roy Marquardt's Passion for Aviation Took Off from Burlington, Burlington, Iowa, The Hawkeye, 24 грудня 2017 р. (отримано 18.01.2019 р.).
 Зведення космічних новин, Х’юстон, Техас, Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору, Центр пілотованих космічних кораблів, том. 3, № 9, 19 лютого 1964 р
 Допоміжний продукт, Вашингтон, округ Колумбія, Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору, Управління комерційних програм, Відділ передачі технологій, випуск за 2002 рік
 Стекман, Р. Карл, і Аллен, Роберт К., Історія розвитку прямоточного реактивного двигуна в компанії Marquardt – 1944 – 1970 рр., Тусон, Аризона, Американський інститут аеронавтики та астронавтики, 10 липня 2005 р.
 Світман, Білл, ПВРД і ракета, Вашингтон, округ Колумбія, Air and Space Magazine, 21 березня 2014 р.

Посилання 
Сайт національного музею повітряних сил США
Виробники зброї США
Аерокосмічні компанії США
Ван-Найс , Лос-Анджелес
Ракетні двигуни
Ракетні двигуни США
Ракетна зброя США
Виробництво ракетних двигунів
Сторінки з неперевіреними перекладами